Lista meczów reprezentacji Słowacji w piłce nożnej mężczyzn – kompletne zestawienie spotkań piłkarskich rozegranych przez reprezentację Słowacji. W latach 1939–1944 występowała na arenie międzynarodowej jako Republika Słowacka, w okresie od 1945 do 1993 była częścią Czechosłowacji. Pierwszy mecz jako samodzielne państwo (po rozpadzie Czechosłowacji) rozegrała w 1994 ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Słowacji w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Słowacji w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Słowacji w piłce nożnej